Geografia:
 Blaquernes o Blanquerna, un antic suburbi situat al nord-oest de Constantinoble
 Santa Maria de Blaquernes o de Blanquerna, el santuari ortodox més important de Constantinoble
 Palau de Blaquernes, conjunt de palaus de Constantinoble
 Literatura:
Blanquerna, novel·la medieval de Ramon Llull
 Institucions:
 Fundació Blanquerna o bé Blanquerna - Universitat Ramon Llull, institució d'ensenyament universitari
 Grup Blanquerna, entitat catalanista de Mallorca
 Mútua Escolar Blanquerna, institució escolar de Barcelona
 Altres:
 Assalt a Blanquerna, agressió ultradretana espanyolista a la llibreria de Madrid l'11 de setembre de 2013.
 Mare de Déu de Blaquerna, icona ortodoxa de la Mare de Déu
 Premi Blanquerna, guardó atorgat anualment per la Generalitat de Catalunya